Fallunterscheidung bezeichnet einen Vorgehensschritt
 in der Informatik, um in der Programmierung eine Bedingung für eine Bedingte Anweisung und Verzweigung festzustellen;
 in der Mathematik für das Lösen von Gleichungen oder Ungleichungen, bei der Definition von Funktionen sowie innerhalb von Beweisen.

Siehe auch:
 Fall (Begriffsklärung)